Babington se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Charles Cardale Babington
 Churchill Babington